Terry-Thomas, eredetileg Thomas Terry Hoar Stevens (1911–1990), angol karakterszínész, komikus
 Terry Thomas, eredetileg Terry Ricardo Thomas (1997–), jamaikai atléta, futó, 2019-ben világbajnok
 Terry Thomas, eredetileg Terence James Thomas (?–), angol zenész, gitáros, a Charlie együttes alapító tagja
 Terry Thomas (1953–1998), amerikai kosárlabdajátékos